Ранчо Рамирез има више значења:

 Ранчо Рамирез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рамирез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рамирез (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рамирез (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рамирез (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рамирез (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Рамирез, Саградо Коразон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Рамирез (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Рамирез (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Рамирез (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Рамирез, Барио де Хесус Рамирез (Санта Катарина Запокила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Рамирез (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Рамирез (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику